Georg von Greiffenclau ist der Name folgender Personen:

 Georg Friedrich von Greiffenclau zu Vollrads (1573–1629), Erzbischof und Kurfürst von Mainz
 Georg Philipp von Greiffenclau (1620–1689), kurmainzerischer Oberamtmann